

Петрівщина () — станція Московської лінії Мінського метрополітену

Петрівщина (Пйотровщизна, ) — село, Гайнівський  повіт, Підляське воєводство

Петрівщина — село, Хмельницька область, Хмельницький район, Волочиська міська громада